La famille de Roquefeuil et du Bousquet est associée au château du Bousquet (Aveyron).

 Jacques Aymar de Roquefeuil et du Bousquet (1665-1744), officier de marine français, père de Aymar-Joseph et René-Aymar ;
 Aymar-Joseph de Roquefeuil et du Bousquet (1714-1782), officier de marine français, fils de Jacques Aymar, frère de René-Aymar ;
 René-Aymar de Roquefeuil et du Bousquet (1718-1780), officier de marine français, fils de Jacques Aymar, frère de Aymar-Joseph.